Borisz Vasziljevics Andrejev (1906–1987) olimpiai ezüst- és bronzérmes szovjet sportlövő
 Borisz Fjodorovics Andrejev (1915–1982) szovjet filmszínész
 Borisz Dmitrijevics Andrejev (1940) szovjet űrhajós